Двоенка — топоним в Саратовской области России:

 Сухая Двоенка — река.
 Двоенка (приток Сухой Двоенки) — река.
 Двоенка — село в Лысогорском районе.